Distretto di Pariahuanca – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Pariahuanca – distretto del Perù nella regione di Junín